Romaine (rivier) - rivier in Canada
 Romaine (Tasmanië) - stadsdeel van de stad Burnie in Tasmanië, Australië

 Romaine Brooks - Amerikaans kunstschilderes en beeldhouwster